Влади́мир Дро́нов:
 Дронов, Владимир Алексеевич (1921—1992) — советский лётчик гражданской авиации, Герой Социалистического Труда.
 Дронов, Владимир Николаевич (род. 1948) — советский и российский офицер-подводник, Герой России.